Дже́нна Э́льфман (, урождённая Дженнифер Мэри Бутала, ; род. 30 сентября 1971, Лос-Анджелес, США) — американская актриса. Наиболее известна по роли Дармы в телесериале канала ABC «Дарма и Грег».

Ранние годы 
Дженна Эльфман родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния в семье Сью и Ричарда Уэйна Бутала. Её мать была домохозяйкой, а отец одним из руководителей авиакомпании Hughes Aircraft. Со стороны отца она имеет хорватское происхождение и принадлежит римско-католической церкви.

Карьера 
Карьера Дженны Эльфман началась в 1990 году с клипов группы Depeche Mode — Strange Too, где она снялась в роли танцовщицы, и Криса Айзека Somebody’s Crying.

В 1996 году она появилась в комедийном сериале «Townies», где главной звездой была Лорен Грэм, однако её игра не произвела впечатления на кинокритиков. В следующем году Дженна начала сниматься в главной роли сериала «Дарма и Грег», который принёс ей популярность у зрителей.

Одним из последних её фильмов был «Секс по дружбе», где главные роли исполнили Джастин Тимберлейк и Мила Кунис.

Личная жизнь 
Со своим мужем, актёром , Дженна познакомилась на кастинге рекламы напитка «Спрайт» в феврале 1991 года. Они поженились в 1995 году. 23 июля 2007 года у них родился сын Стори Илайас, а 2 марта 2010 года — второй сын Истон Куинн Монро.

Дженна Эльфман является саентологом

В 2005 году Дженна Эльфман с мужем в числе членов совета от искусства, развлечений и средств массовой информации присутствовали на торжественном открытии музея под эгидой акции Psychiatry: An Industry of Death.

27 марта 2008 года, вместе с Чарли Шином при участии Церкви саентологов, Дженна Эльфман организовали благотворительную акцию Нарконон New York Rescue Workers Detoxification Project.

В феврале 2006 года на аукционе eBay был продан ужин с Дженной Эльфман, доходы от которого пошли в организацию Communities In Schools. Она также участвовала в подобных аукционах 2007 и 2008 годов.

В 2007 и 2008 годах ограниченным тиражом к дню Святого Валентина были выпущены почтовые марки с отпечатком губ Дженны Эльфман, выручка от продаж которых пошла на поддержку Общества защиты животных Соединённых Штатов.

В сентябре 2008 года Дженна присоединилась к компании September Campaign, призывая жертвовать деньги, подаренные на день рождения, на бурение пресноводных скважин в Эфиопии.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Подкастеры США
Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже